Бертиль Роберт Херман Хаасе Видарссон (; , Уппсала, Швеция — , Фагерста, Швеция) — шведский пятиборец, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) в зимнем пятиборье как демонстрационном виде спорта.

Спортивная карьера 
Ещё подростком увлекался различными видами спорта: лыжными гонками, плаванием, бегом. Обучаясь добровольцем в сержантской школе, стал ещё активнее заниматься спортом. Ушел из армии в звании капитана. Выступал за стокгольмский клуб Stockholms Studenternas Idrottsförening.

На зимних Олимпийских играх в Санкт-Морице (1948) занял третье место в демонстрационных соревнованиях по зимнему пятиборью (выиграв скоростной спуск и лыжную гонку на 10 километров). Поскольку эта дисциплина не закрепилась в олимпийской программе, продолжил соревноваться в современном пятиборье. На летней Олимпиаде в Хельсинки (1952) был запасным, летней Олимпиаде в Мельбурне (1956) занял семнадцатое место. Также принимал участие в командных соревнованиях, которые шведы, находясь в числе лидеров, не смогли завершить из-за падения Бьёрна Тофельта во время конкура.

На первенстве мира по современному пятиборью в Берне (1950) стал чемпионом в командных соревнованиях, через четыре года в Будапеште (1954) был бронзовым призёром в команде. В том же году стал чемпионом страны. В 1957 г. завершил спортивную карьеру.

Окончил инженерный факультет Королевского технологического института, специализируясь на металлургии и затем работал в сталелитейной промышленности в городе Фагерста. Был председателем местного теннисного клуба.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100221142759/http://www.sok.se/5.483c5f32108c2a2b3d180004218.html
 Bertil engagerade sig i lokal sport
 Vem är Vem? Svealand utom Stor-Stockholm 1964

Пятиборцы Швеции
Пятиборцы на зимних Олимпийских играх 1948 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Участники летних и зимних Олимпийских игр
Чемпионы мира по современному пятиборью
Военные Швеции
Выпускники Королевского технологического института